Ясе́нский () — польская фамилия. Известные носители:

 Ясенский, Бруно (1901—1938) — польский и советский писатель.
  (1861—1929) — польский критик и коллекционер.

См. также 
 Ясенский сельсовет (Осиповичский район)
 Ясеньский, Ксаверий (род. 1931) — польский радиоведущий, диктор телевидения и радио.